Uşak, törökországi tartomány
 Uşak, az azonos nevű török tartomány székhelye